Cementerio de los Ingleses (spanisch für Friedhof der Engländer) steht für:

 Cemiterio dos Ingleses, Friedhof und Ehrenmal für Todesopfer von Schiffbrüchen an der Costa da Morte in Galicien
 Cementerio de los Ingleses (Madrid), Friedhof für Ausländer nicht-katholischer Konfession in Madrid

Siehe auch:
 Englischer Friedhof